est la  compilation de Nanase Aikawa, sorti sous le label Avex Trax le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon et reste classé pendant 5 semaines pour un total de  exemplaires vendus. Il sort au format CD, CD+DVD et 2CDs+T-Shirt.

Liste des titres 
Edition simple et CD+DVD

Edition 2CDs+T-shirt

Liens externes 
  Fiche officielle de l'album CD
  Fiche officielle de l'album CD+DVD
  Fiche officielle de l'album 2CD+T-shirt
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album musical sorti en 2010